Kålkukjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kålkukjaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757628-164230), sjö i Kiruna kommun,  (31,3 ha)
Kålkukjaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 758177-171194), sjö i Kiruna kommun,  (52,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn